Yumbo kan syfta på:

Colombia 

 Yumbo (kommun), Valle del Cauca, 
 Yumbo (ort), Valle del Cauca,